Олія — в широкому значенні, будь-яка речовина, яка (як правило) є рідиною за температури навколишнього середовища і не змішується з водою, але може змішуватися з іншими маслами і органічними розчинниками і жирна на дотик. 

 Олія, рідше рослинна олія — жирова речовина, що отримується переважно з насіння чи плодів рослин.
 Ефірна олія — летка масляниста рідина з приємним запахом, яка міститься в деяких рослинах і використовується в промисловості та медицині.
 Олійна фарба — фарба на основі олії чи оліфи, а також олійний живопис (для якого використовується така фарба).
 Терпентинова олія — див. скипидар.
 Мастило.
 Нафтохімічні масла (солярове масло, мінеральна олія) і синтетичні масла.